Wartburg (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee 
 Castell de Wartburg, edifici a l'estat de Turíngia, Alemanya
 Festival de Wartburg, esdeveniment en ocorregut el 1817 al castell de Wartburg, que fou clau en la unificació alemanya 
 Walther von Wartburg (Riedholz, cantó de Soleure, Suïssa, 1888 - 1971, Basilea), filòleg suís
 Wartburg (automòbil), marca de cotxes alemanya